

Architettura 

 Foro Boario – area sacra e commerciale della Roma antica

Geografia 

Darfo Boario Terme – comune italiano della provincia di Brescia
Boario Terme – frazione di Darfo Boario Terme
 Boario – frazione di Gromo

Persone 

 Massimo Boario – compositore italiano

Sport 
 Boario Padova – squadra di pallacanestro di Padova

Pagine correlate

 Bovaro
 Boerio